

Geografia 
 Tanzania
 Babati – città nella regione del Manyara, della quale è capoluogo
 Distretto rurale di Babati – distretto nella regione del Manyara
 Distretto urbano di Babati – distretto nella regione del Manyara

Persone 
 Benjamin Babati – calciatore ungherese, attaccante
 Ferenc Babati – calciatore ungherese, centrocampista